Ikongo (district), een district van Madagaskar
Ikongo (stad), de hoofdstad van dit district